§ 186 StGB steht für:

 Üble Nachrede (Deutschland), einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch

Siehe auch:
 Strafgesetzbuch (DDR)